— станція Московського метрополітену
 Нижньогородська — зупинний пункт Горьківського напряму МЗ
 Нижньогородська — зупинний пункт Московського центрального кільця.
 Нижньогородська — станиця в Апшеронському районі Краснодарського краю.